Schloss Frauenstein ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Frauenstein (Erzgebirge) in Frauenstein, Landkreis Mittelsachsen
 Schloss Frauenstein (Kärnten) in Frauenstein, Kärnten
 Schloss Frauenstein (Oberösterreich) in Mining, Oberösterreich

Siehe auch:
 Burg Frauenstein